Caskey ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Caskey (* 1954), nordirischer Fußballspieler
 C. Thomas Caskey (1938–2022), US-amerikanischer Biomediziner
 Darren Caskey (* 1974), englischer Fußballspieler
 Jake Forster-Caskey (* 1994), englischer Fußballspieler
 John Langdon Caskey (1908–1981), US-amerikanischer Archäologe
 Lacey D. Caskey (1880–1944), US-amerikanischer Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Caskie